E 600 bezeichnet:
 E 600 (Wetterradar), ein taktisches Wetterradarsystem
 eine Entwicklungsnummernbezeichnung E 600 für Paraoxon, ein Ester der Phosphorsäure
 Belastungsklasse von Schachtabdeckungen nach EN 124, siehe Belastungsklasse #Schachtabdeckungen

Abkürzung